Municipio de Bethlehem puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bethlehem (condado de Cass, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Bethlehem (condado de Clark, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Bethlehem (condado de Henry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Bethlehem (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Hunterdon.
 Municipio de Bethlehem (condado de Coshocton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Coshocton.
 Municipio de Bethlehem (condado de Stark, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Stark.
 Municipio de Bethlehem (condado de Northampton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Northampton.